Zum Ausdruck Abbildungsgleichungen finden sich folgende Artikel:
 Abbildungsgleichung (Geometrie), in der Kartennetzentwurfslehre bestimmte mathematische Beziehungen
 Linsengleichung, eine Gleichung, mit deren Hilfe man die optische Abbildung mittels einer Linse berechnen kann
 Newtonsche Abbildungsgleichung, eine Formel der Strahlenoptik